IBA Group — международная ИТ-компания, основанная в 1993 году в Минске, Беларусь. Основные сферы деятельности — ИТ-аутсорсинг, разработка ПО (RPA, BI/Big Data, цифровые двойники, автоматизация, мобильная разработка), внедрение облачных решений и услуги ЦОД, DevOps, внедрение решений вендоров. 

В сферу компетенций компании входят информационные технологии, безопасность, промышленность, телекоммуникации, транспорт и логистика, банковский сектор, энергетика и нефтегазовый сектор, торговля. С момента основания компания выполнила более 2000 проектов. География заказчиков включает в себя более 50 стран.

С 2005 года головной офис располагается в Праге, Чехия. Компания владеет офисами в 15 странах, в том числе центрами разработки — в 8 странах (Чехия, Словакия, Болгария, Польша, Литва, Грузия, Беларусь, Казахстан). Число сотрудников составляет более 2700 человек. Они сертифицированы IBM, SAP, Check Point, Microsoft.

История 
 1993 — создана компания IBA (СП ЗАО «Международный деловой альянс», г. Минск, Беларусь);
 1994 — открыт Вычислительный центр IBA (г. Минск, Беларусь);
 1998 — открыт офис IBA USA (Mountain View, США);
 1999 — открыты центр разработки IBA CZ (г. Прага, Чехия), офис IBA Development (г. Лимассол, Кипр), технический центр IBA (г. Минск, Беларусь);
 2000 — открыты офис IBA IT GmbH (г. Дюссельдорф, Германия) и студия Web-дизайна PixelHead (г. Минск, Беларусь);
 2001 — открыт центр разработки IBA Gomel (г. Гомель, Беларусь);
 2002 — открыт учебный центр IBA (г. Минск, Беларусь); вступление IBA в Ассоциацию Разработчиков Программного Обеспечения РУССОФТ;
 2003 — открыто отделение IBA в г. Новополоцк, Беларусь;
 2004 — открыто отделение IBA в г. Могилев, Беларусь;
 2005 — открыт головной офис IBA Group (г. Прага, Чехия), открыто отделение IBA CZ (г. Брно, Чехия); вступление IBA Group в Научно-технологическую ассоциацию «Инфопарк»;
 2006 — создана компания «IT парк» (ныне IBA IT Park) (Минск, Беларусь);
 2007 — IBA IT Park — резидент ПВТ;
 2008 — открыт офис IBA CZ (г. Брно, Чехия); создание IBA Gomel Park (г. Гомель, Беларусь);
 2009 — IBA Gomel Park — резидент ПВТ;
 2010 — открыт офис в Астане, Казахстан;
 2011 — в Астане открыт центр разработки IBA Казахстан. Открытие офиса IBA UK в г. Лондоне, Великобритания;
 2012 — в Киеве открыто предприятие IBA Ukraine;
 2014 — на рынок вышел продукт «Start Point» на базе платформ PTC Creo и PTC Windchill для создания автоматизированной системы разработки изделия;
 2015 — открыт офис в г. Братислава (Словакия) и г. Острава (Чехия);
 2017 — открыт офис в г. Прага;
 2018 — открыт центр разработки в Болгарии. Компания объявила о вступлении в сеть Глобального Договора ООН, крупнейшей в мире инициативы в области корпоративной устойчивости, и подтвердила, что поддерживает десять принципов в области прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции;
 2020 — представлена разработка Goods Checker, которая анализирует расстановку товаров на полках магазинов. Начало первого этапа внедрения системы электронного билетирования в Усть-Каменогорске, запуск системы намечен на декабрь. В платежные терминалы смартфоны превращает мобильное приложение tapXphone, разработанное IBA Group на основе технологии VISA Tap to Phone. IBA Group сертифицировала производство валидаторов по стандарту Mastercard Terminal Quality Management. SAP сертифицировал решение от IBA Group по переходу на SAP S/4HANA;
 2021 — компания стала резидентом технопарка Astana Hub. В г. Кишиневе и г. Баку на транспорте запущена система бесконтактной оплаты банковскими картами;
 2022 — открыты представительства в Грузии, Хорватии, в Литве и Сербии.

Награды 

IBA Group участвует в отраслевых конкурсах: «European IT & Software Excellence Awards», конкурс Европейской ассоциации аутсорсинга, CEE Shared Services & Outsourcing Awards, «GSA Awards», SAP Coder, «CEE Business Services Awards 2020» , «European IT Excellence Awards»[33], «North America — CEE Investment Awards».

Компания занимает места в тематических рейтингах: «Software 500», «The Global Outsourcing 100» .

Компания получила ряд наград от своих партнеров: IBM, SAP.

См. также 
 Аутсорсинг
 Информационные технологии
 ИТ-консалтинг
 Разработка программного обеспечения

Примечания

Ссылки 
 Сайт IBA Group 

ИТ-компании Чехии
ИТ-компании Белоруссии
Организации по алфавиту